El término batará crestinegro puede referirse a:

 batará crestinegro, el nombre común del ave Sakesphorus canadensis de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología (SEO);

 batará crestinegro, el nombre común del ave Thamnophilus tenuepunctatus en Colombia.